TVL poate fi:
 Aeroportul Lake Tahoe, codul IATA al aeroportului din Statele Unite

tvl poate fi:
 Limba tuvaluană, codul ISO 639-2